

Мішкин-Йоль — річка у Республіці Комі, ліва притока Великої Ляги
 Мішкин-Йоль — селище, Троїцько-Печорський район, Республіка Комі